Andrea Pavani (1954) – ex giocatore di curling italiano
 Enea Pavani (1920-1998) – giocatore di curling italiano
 Marina Pavani (1959) – giocatrice di curling italiana, figlia di Enea